Соревнования в масс-старте по биатлону среди женщин на зимних Олимпийских играх 2010 года прошли 21 февраля.

Гонка состоялась в Олимпийском парке Уистлера с 13:00 до 14:00 по местному времени (UTC-8).

Золотой и серебряный призёры Олимпиады 2006 года в Турине — Анна Карин Улофссон и Кати Вильхельм — участвовали в гонке, но не добились высокого результата. Бронзовый призёр Игр 2006 года Уши Дизль завершила карьеру.

После второго огневого рубежа образовалась группа лидеров — в отрыв ушла Симона Хаусвальд, за ней на расстоянии видимости шли Ольга Зайцева, Мари-Лор Брюне и Дарья Домрачева, чуть дальше — Ольга Медведцева и Тея Грегорин. На третьем огневом рубеже из лидеров отстреляли без промахов лишь Медведцева и Грегорин, однако за ними с разницей в шесть секунд на дистанцию ушла Зайцева. На четвёртом огневом рубеже Зайцева и Медведцева отстреляли без промаха, но с разницей в 15 секунд за ними на дистанцию ушли также стрелявшие на четвёртом рубеже без ошибок, но шедшие по лыжне быстрее Магдалена Нойнер и Хаусвальд. Они довольно быстро обогнали Медведцеву и догнали Зайцеву. На первом же подъёме Нойнер оторвалась от Зайцевой и Хаусвальд и без видимых усилий одна дошла до финиша. Зайцева и Хаусвальд держались вместе до финишной прямой, где Зайцева ушла вперёд и стала второй.

Для Хаусвальд это первая олимпийская медаль, для Зайцевой — вторая после золота в эстафете в Турине. Нойнер ранее в Ванкувере выиграла золото и серебро.

Медалисты

Соревнование

Ссылки 
 Протоколы гонки